

Girone ?

Risultati 

Pallacanestro nel 1967
Pallacanestro nel 1968
1967-1968